Das Eisklima (auch „Klima des ewigen Frostes“) ist eines der Hauptklimatypen der Erde nach der Definition von Köppen für die „Eiswüstenklimate“ der polaren Klimazonen. Die wissenschaftliche Abkürzung dafür ist EF.

Dieser Klimatyp zeichnet sich im Klimadiagramm zunächst dadurch aus, dass auch der wärmste Monat eine Mitteltemperatur unter 0 °C besitzt, bei der kältesten Temperatur gibt es keine Grenzen. Der vorherrschende Vegetationstyp ist die Kältewüste. An das Eisklima schließt sich das Tundrenklima an.

Klima